YHS steht für:
 Sechelt Aerodrome (IATA-Code), Flughafen von Sechelt (British Columbia), British Columbia, Kanada
 Nomen Sacrum für Jesus („Yeshua Hominis salvator“) von Bernhardin von Siena

yhs steht für:
 Yan-nhaŋu-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in East Arnhem und auf Murrungga Island in Australien

Abkürzung